Keyes (Oklahoma) — cidade do estado de Oklahoma, Estados Unidos da América
Keyes (Califórnia) — cidade do estado da Califórnia, Estados Unidos da América
Marian Keyes — escritora irlandesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguação